Михаи́л Игна́тьевич Белоу́сов (, город Здолбунов Волынской губернии Российской империи
 — 1 марта 1956, пгт Гирей, Гулькевичский район, Краснодарский край) — советский снайпер, командир стрелкового взвода, лейтенант. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился  года в посёлке Здолбунов, ныне город Ровенской области Украины, в семье рабочего. Русский. Образование начальное.

В рядах Красной Армии состоял дважды: с 1917 по 1924 годы и с июня 1941 года по 1946 год в действующей армии. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

В период Великой Отечественной войны — лейтенант Михаил Белоусов в должности командира взвода 1179-го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии 44-й армии Южного фронта. Согласно документам к концу мая 1943 года  М. Белоусов записал на свой личный счёт двести сорок пять уничтоженных из снайперской винтовки вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенанту Белоусову Михаилу Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1286).

С 1946 года гвардии старший лейтенант Белоусов М. И. — в запасе. Жил в пгт Гирей Гулькевичского района Краснодарского края, работал на станции «Гирей». 

Скончался 1 марта 1956 года.

Награды 
 Орден Красной Звезды  — 19.01.1943
 Орден Ленина и Медаль «Золотая Звезда» — 26.10.1943

Память  
 Бюст Михаила Белоусова установлен на аллее Героев мемориального комплекса «Родина-мать» (Гулькевичи). 
 В Краснодарском государственном историко-краеведческом музее хранятся снайперская винтовка и почётная грамота Президиума Верховного Совета СССР. 
 Имя Белоусова носят улица и школа в посёлке Гирей.

Литература 
 
 Белоусов Михаил Игнатьевич // Большая кубанская энциклопедия. — Краснодар, 2005. — Т. 1: Библиографический энциклопедический словарь. — С. 33

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Снайперы Великой Отечественной войны
Члены КПСС